Senegambia (auch Senegambien) steht für:

 Senegambia (Region), das Gebiet zwischen den Strömen Senegal und Gambia, im 19. Jahrhundert teilweise auch die Küsten bis zur Grenze von Sierra Leone einschließend
 Senegambia (Kolonie), eine britische Kolonie ab 1765
 ein Bezirk in Französisch-Westafrika von 1902 bis 1904 namens Senegambia und Niger
 die Konföderation Senegambia, ein 1982 bis 1989 bestehender Zusammenschluss Senegals und Gambias
 umgangssprachlich den Strandabschnitt Kololi Beach an der gambischen Küste und die angeschlossenen touristischen Einrichtungen.